Гран-прі Азербайджану 2018 (офіційно Formula 1 2018 Azerbaijan Grand Prix) — автоперегони чемпіонату світу Формули-1, які пройшли 27 квітня  на Вуличній трасі Баку в Баку, Азербайджан. Це четвертий етап чемпіонату світу і друге Гран-прі Азербайджану в історії. В  на трасі в Баку проходив етап Чемпіонату світу, проте називався він Гран-прі Європи.

Класифікація

Примітки 
  – Ніко Гюлькенберг отримав штраф в 5 позицій на старті за заміну коробки передач.
  – Брендон Гартлі і Ромен Грожан не змогли показати час в межах 107% від кращого часу в Q1. Проте стюарди дозволили їм взяти участь у перегонах. Також Грожан отримав штраф в 5 позицій на старті за заміну коробки передач.

Перегони

Примітки 
  – Кевін Магнуссен отримав штраф у 10 секунд за те що спровокував аварію.
  – Вальттері Боттас не фінішував на гран-прі, але був класифікований, оскільки подолав понад 90 % дистанції.

Положення в чемпіонаті після Гран-прі 

Особистий залік

Кубок конструкторів

 Примітка: Тільки 5 позицій включені в обидві таблиці.

Примітки

Посилання

Офіційний вебсайт 
 Гонка на офіційному сайті Формули 1

Гран-прі Азербайджану
Звіти про Гран-прі сезону 2018 Формули-1
Квітень 2018
2018 в азербайджанському спорті